Mohammadia se poate referi la:
Mohammadia, localitate în provincia Alger, Algeria
Mohammadia, localitate în provincia Mascara, Algeria